Johann Gottfried Olearius kan syfta på:

* Johann Gottfried Olearius (1635–1711), tysk teolog och psalmförfattare
 Johann Gottfried Olearius (1641–1675), tysk pedagog och teolog

Se även 

 Gottfried Olearius